Пионерный — топоним в России:

Населённые пункты 
 Пионерный — посёлок в Буйском районе Костромской области.
 Пионерный — вахтовый посёлок нефтяников в Каргасокском районе Томской области.
 Пионерный — посёлок в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Пионерный — прежнее название села Ново-Зубутли Казбековского района Дагестана.
 Пионерный — канал в Карелии.

Микрорайоны 
 Пионерный — жилой район в городе Ярцево Смоленской области.

Примечания